Brockman ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brockman (Kalifornien)
 Brockman (New Mexico)

Personen:
 Gail Brockman, US-amerikanischer Jazztrompeter
 Helen Brockman (1902–2008), US-amerikanischer Modedesignerin
 Jake Brockman (Jake Drake-Brockman; 1955–2009), britischer Musiker

 John Brockman (* 1941), US-amerikanischer Literaturagent
 Jon Brockman (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mike Brockman (1945–2019), US-amerikanischer Autorennfahrer und Unternehmer

Comicfigur:
 Kent Brockman, Figur aus der Fernsehserie The Simpsons, siehe Figuren aus Die Simpsons #Kent Brockman

Siehe auch:

 Brockman River
 Brockmann
 Broekman
 Brokmann
 Brookman